Paris Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Paris Township (Illinois)
 Paris Township (Iowa)
 Paris Township (Kansas)
 Paris Township (Michigan)
 Paris Township (North Dakota)
 Paris Township (Portage County, Ohio)
 Paris Township (Stark County, Ohio)
 Paris Township (Union County, Ohio)